Agustín Mario Cejas (1945-2015), futbolista argentino.
 Agustín Humberto Cejas (1964-), militar argentino.